Погодаево — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Погодаево — до 2022 г. название села Бейбитшилик в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Погодаево — село в Енисейском районе Красноярского края.

См. также 

 Погадаево